Ludwigomyces är ett släkte av svampar. Ludwigomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ludwigomyces